Чемпионат мира по хоккею с мячом 2023 — первенство мира, турнир А которого, пройдёт с 28 марта по 2 апреля, а турнир В с 24 по 27 марта в  (Швеция). Там же пройдёт и чемпионат мира среди женщин.

Регламент и команды-участницы 
Состав участников долгое время был не определён, что было обусловлено отменой турнира А в 2020 году из-за пандемии коронавируса (турнир В был проведён), отменой чемпионатов 2021 и 2022 годов, проведение которых планировалось в России, также из-за пандемии коронавируса и по политическим причинам (сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в международных турнирах). Приглашения на турнир А были разосланы национальным федерациям бенди Швеции, Финляндии, Норвегии, Казахстана, США, Германии, Эстонии и Венгрии (по регламенту, сборные Эстонии и Венгрии как победители в турнирах В должны были участвовать в группе А на несостоявшихся чемпионатах 2020, 2021 и 2022 годов).

24 января 2023 года был объявлен состав участников турниров А и В: в турнире А примут участие 5 команд — сборные Швеции, Финляндии, Норвегии, США и Казахстана.

В турнире В примут участие команды Германии, Венгрии, Словакии, Нидерландов, Чехии и Швейцарии.

Турнир А 

Пояснение. И-игры, В-выигрыши, Н-ничьи, П-поражения, М-мячи,+/- — разница забитых и пропущенных мячей.

Турнир В

Финал

Полуфинал

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Примечания 

2023
Международные соревнования по хоккею с мячом в Швеции
Спорт в Швеции в 2023 году
2023 год в хоккее с мячом
Апрель 2023 года
Март 2023 года